Horvátország
 Antalfalu (), község horvát neve Eszék-Baranya megyében
 Antunovac, falu Lipik községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Antunovac, falu Velike községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Bukovački Antunovac falu Újbakóca községben, Verőce-Drávamente megyében
 Novi Antunovac falu Bakva községben, Verőce-Drávamente megyében